Ohayon ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Ohayon (* 1961), französischer Unternehmer
 Moshe Ohayon (* 1983), israelischer Fußballspieler
 Shimon Ohayon (* 1945), israelischer Politiker
 Sylvie Ohayon (* 1970), französische Schriftstellerin und Filmregisseurin
 Yogev Ohayon (* 1987), israelischer Basketballspieler